Прыгуньи () — семейство бесхвостых земноводных, обитающих в Африке.

Описание 
Размеры колеблются от 1,5 до 8 см. Голова небольшая, глаза среднего размера с вертикальным зрачком. У большинства видов есть зубы на верхней челюсти. Кожа преимущественно гладкая и блестящая. Окраска, как правило, зеленоватая или сероватая с яркими пятнами или полосами — красными, желтыми, оранжевыми. Некоторые виды окрашены в ярко-белые или золотистые тона. Брачные мозоли отсутствуют. Самцы почти всех видов имеют заметные горловые мешки.

Образ жизни 
Обитают в горных тропических и субтропических лесах. Встречаются как наземные, так и древесные формы. Некоторые виды ведут преимущественно водный образ жизни. В основном передвигаются только прыжками, исключение составляют кассины. Питаются мелкими насекомыми и другими беспозвоночными. Род Tornierella специализируется на улитках, а Afrixalus fornasini является единственной наземной лягушкой питающейся яйцами других видов лягушек.

Размножение 
Это яйцекладущие амфибии. В период размножения (начало сезона дождей) большинство видов привязаны к воде, куда откладывают яйца. Есть виды откладывающие яйца на листья деревьев и кустарников нависающих над водой. Род Afrixalus строит листовые гнезда, складывая и склеивая края листьев. Самцы борются за места и зазывают самок брачными трелями. Исключение составляют Acanthixalus, которые могут общаться посредством феромонов.

Головастики прудового типа с большими хвостовыми плавниками.

Распространение 
Ареал охватывает страны Африки к югу от Сахары, за исключением центральной и западной частей ЮАР и сухой части Намибии. Мадагаскарские прыгуньи являются эндемиками Мадагаскара, а род Tachycnemis — эндемиком Сейшельских островов.

Классификация   
На октябрь 2018 года в семейство включают 17 родов и 227 видов:

  (2 вида)
 
 

  (33 вида)

  (3 вида)
 
 
 

  (1 вид)
 

  (1 вид)
 

  (1 вид)
 

  (2 вида)
 
 

  (11 видов)
  (146 видов)
  (15 видов)

  (1 вид)
 

  (1 вид)
 

  (1 вид)
 

  (2 вида)
 
 

  (5 видов)
 
 
 
 
 

  (1 вид)
 

  (1 вид)

Фото

Примечания

Литература 
 Laurent, 1943 : Contribution à l'ostéologie et à la systématique des Rhacophorides non africains. Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, vol. 19, p. 1–16.
  
 Rödel, Kosuch, Grafe, Boistel, Assemian, Kouamé, Tohé, Gourène, Perret, Henle, Tafforeau, Pollet & Veith: A new tree-frog genus and species from Ivory Coast, West Africa (Amphibia: Anura: Hyperoliidae). Zootaxa 2044: 23–45 (2009). 

 
Семейства земноводных